Erdgeist ist:
 ein Naturgeist
 eine Figur aus Goethes Faust
 Erdgeist (Wedekind), eine 1895 erschienene Tragödie von Frank Wedekind
 Erdgeist (Zeitschrift), eine illustrierte Wochen-, später Halbmonatsschrift, die ab 1906 von Gustav Eugen Diehl in Wien herausgegeben wurde
 Erdgeist (Film), deutscher Spielfilm von Leopold Jessner aus dem Jahr 1923